Етивал може да се односи на:

 Етивал (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Етивал (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Етивал“